Никола́й Серге́евич Барте́нев (29 ноября 1887 — 8 марта 1963) — русский морской офицер, последний командир обороны Цереля в октябре 1917 года.

Биография 
Из потомственного дворянского рода. Дед — П. И. Бартенев, известный русский историк, пушкинист, издатель журнала «Русский архив». Отец — С. П. Бартенев (1863—1930) — пианист и историк Московского Кремля. Мать — Софья Николаевна Бартенева, урождённая Гаевская (1869—1941).

Николай Сергеевич Бартенев закончил Морской кадетский корпус, курс Артиллерийских офицерских классов.

В 1912 году получил звание лейтенанта и назначение младшим артиллерийским офицером на броненосный крейсер «Рюрик». В декабре 1914 года назначен в морскую крепость Императора Петра Великого на остров Вормс помощником командира батареи № 30. В марте 1915-го он — командир батареи № 33 на полуострове Вердер. Здесь Бартенев получил свою первую боевую награду — орден Св. Станислава III степени. В июне 1916 года назначен вторым артиллерийским офицером на линкор «Слава», где получил орден Св. Анны III степени и орден Св. Станислава II степени с мечами и бантами. Со 2 марта 1917 года он направлен в Свеаборгскую крепость руководителем стрельб учебной аэробатареи. Через два месяца переведён на мыс Церель командиром батареи № 43. Его командиром был каперанг Мориц Кнюпфер.

В сентябре на батарею участились налёты германской авиации, 18 сентября в результате одного из них произошёл взрыв порохового погреба, в результате чего было убито и ранено более ста человек, погибло несколько старших офицеров, лейтенант Бартенев получил серьёзное ранение. В октябре 1917 года во время операции «Альбион», несмотря на низкий боевой дух личного состава батареи и массовое дезертирство, сумел организовать оборону. Батарея под его командованием приняла неравный бой с кораблями противника, однако приближающиеся с суши германские части вынудили покинуть батарею, при отходе Бартенев попал в плен.

Вернулся из плена в сентябре 1918 года. Работал в Морском генеральном штабе, с 4 мая 1919 года в распоряжении командующего Северо-Двинской речной флотилией. За полгода боевых действий Бартенев получил за храбрость ещё одну награду. Был контужен и в 1922 году ушёл со службы (сказалось и ранение, полученное на Цереле).

Некоторое время Бартенев работал преподавателем географии в Высшей школе РККА, но затем был вынужден уехать из Москвы. Жил в Павловском Посаде, где работал инженером на заводе. Когда началась Великая Отечественная война, Николай Сергеевич писал заявления с просьбой отправить его на фронт, но возраст и ранения не позволили этого сделать.

Сыновья — Пётр, Владимир, Сергей — пали в Великую Отечественную войну:
 Бартенев Пётр Николаевич, 1921 г.р. Пропал без вести, предположительно погиб в октябре 1941 под Орлом.
 Бартенев Владимир Николаевич, 1924 г.р. Убит 08.02.1944, 311 СД , 1071 СП, командир миномётного взвода.
 Бартенев Сергей Николаевич, 1924 г.р. Убит 09.02.1944, 311 СД, командир миномётного взвода.

После войны жил в Москве. Скончался 8 марта 1963 года.

Литература и кинематограф 
Н. С. Бартенев послужил прототипом Сергея Артеньева, главного героя романа В. Пикуля «Моонзунд». По роману поставлен одноименный фильм, где роль Артеньева сыграл актёр Олег Меньшиков.

Ссылки 
 Российский Императорский флот. На Цереле (записки Н. С. Бартенева).
 Российский Императорский флот. Операция «Альбион».
 Пикуль В. С. «Моонзунд».
 Евгений МАКСИМОВ «Подвиг на Цереле»

Офицеры Русского императорского флота
Выпускники Морского кадетского корпуса
Царские офицеры на службе в РККА
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)